Georges Peizerat (1911 - 1975), un homme politique français ;
 Gwendal Peizerat (né en 1972), un patineur artistique français.